Przecław (en allemand Pritzlow) est un village de la voïvodie de Poméranie occidentale, dans le powiat de Police, Gmina Kołbaskowo, en Pologne.

Villes importantes proches 
 Police (Pologne)
 Szczecin

Village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
Powiat de Police